Sergei Kolesnikow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Anatoljewitsch Kolesnikow (* 1972), russischer Unternehmer
 Sergei Kolesnikow (Ringer), israelischer Ringer 
 Sergei Alexandrowitsch Kolesnikow (* 1986), russischer Radrennfahrer
 Sergei Iwanowitsch Kolesnikow (* 1950), russischer Mediziner
 Sergei Walentinowitsch Kolesnikow (* 1955), russischer Schauspieler 
 Sergei Wladimirowitsch Kolesnikow (* 1948), russischer Geschäftsmann und Whistleblower